Валерий Субботин:
 Субботин, Валерий Александрович (род. 1946) — генерал-лейтенант, начальник ракетно-космического вооружения, Заслуженный военный специалист России.
 Субботин, Валерий Иванович (1919—2008) — советский учёный в области теплофизики, член-корреспондент АН СССР.